В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Криттенден ():
 Криттенден — штат Арканзас.
 Криттенден — штат Кентукки.